Høgsbro ist der Familienname folgender Personen:
Halfdan Høgsbro (1894–1976), dänischer Bischof
Svend Høgsbro (1855–1910), dänischer Minister